Илья́ Ио́сифович Краси́льщик () — российский медиаменеджер, редактор и издатель.

Биография 
Окончил престижную московскую гимназию № 1513. Затем поступил на историко-филологический факультет РГГУ, на пятом курсе был отчислен.

В 2004 году он начал работать в компании «Яндекс» руководителем группы асессоров (сотрудников, помогающих поисковым алгоритмам лучше оценить сайты). В октябре 2006 года он становится редактором сайта afisha.ru и позднее журнала «Афиша».

С июля 2008 года по июнь 2013 года Красильщик занимал должность главного редактора «Афиши». Покинув пост, на котором его сменил А. В. Горбачёв, он стал директором по продуктам «Афиши».

С октября 2014 года работал издателем латвийского русскоязычного интернет-СМИ Meduza. В декабре 2018 года объявил о том, что покинет проект 1 января 2019 года. В качестве возможной причины рядом СМИ были названы разногласия Красильщика с генеральным директором Meduza Галиной Тимченко.

С июля 2019 года ведущий подкаста «Деньги пришли» вместе с Александром Поливановым. Подкаст выпускался Альфа-Банком.

С 5 февраля 2019 года занимает должность менеджера международных проектов компании «Яндекс». С весны того же года руководит сервисом заказа продуктов на дом «Яндекс.Лавка».

10 ноября 2021 года сообщил, что покидает пост главы «Яндекс.Лавки», но продолжит работать в «Яндексе».

После нападения России на Украину в феврале 2022 года уехал из России. В апреле 2022 года выразил несогласие с вторжением России на Украину, за что получил осуждение со стороны отдельных личностей.

22 апреля 2022 года был уволен из компании «Яндекс» из-за возбужденного уголовного дела «за распространение фейков о российской армии» (ч.1 ст. 207.3. УК РФ).

7 июля 2022 года был объявлен в розыск Министерством внутренних дел РФ.

Семья 
 Ранее был женат на Екатерине Кронгауз (род. 1984), бывшем главном редакторе сайта журнала «Большой город» в 2011—2013 годах, дочери лингвиста Максима Кронгауза.
 Сыновья — Лев (род. 2011) и Яков (род. 2013).

Награды 
В ноябре 2020 года стал лауреатом премии «Человек года GQ» в номинации Man of the City by Johnnie.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Главные редакторы России
Редакторы журналов
Редакторы по алфавиту
Родившиеся 10 апреля
Родившиеся в 1987 году
Родившиеся в Москве
Персоналии:Яндекс
Журналисты Meduza
Подкастеры России
Медиаменеджеры
Русская эмиграция четвёртой волны